Hoher Zinken ist der Name folgender Berge:

 Hoher Zinken (Salzkammergut-Berge) (1764 m), Osterhorngruppe, Land Salzburg, Österreich
 Hoher Zinken (Wölzer Tauern) (2222 m), Niedere Tauern, Steiermark, Österreich